

Musica
Let It All In – Album del 2013 degli I Am Kloot
Let It All In – Album del 2020 degli Arbouretum